Othman steht für:
 eine Variante des arabischen Namens Uthman

Othman ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Hamid Othman (1939–2011), malaysischer Politiker
 Adina binti Othman, Beamte und erste Ministerin in Brunei
 Hanan Badr el-Din Othman, Menschenrechtlerin 
 Jamal Othman (* 1986), Schweizer Eiskunstläufer
 Mazlan Othman (* 1951), malaysische Astrophysikerin
 Mohammed Adiq Husainie Othman (* 1991), malaysischer Radrennfahrer
 Mohamed Chande Othman (* 1952), tansanischer Anwalt
 Naser Al-Othman (* 1977), kuwaitischer Fußballspieler
 Othman Mohammed Othman (* 1946), ägyptischer Politiker
 Ramatoulie Othman, gambische Schriftstellerin
 Safwan Othman (* 1974), syrischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Ben Othman
 Ottman